La tragedia del Bounty o Gli ammutinati del Bounty (Mutiny on the Bounty), film diretto da Frank Lloyd (1935)
Gli ammutinati del Bounty (Mutiny on the Bounty), film diretto da Lewis Milestone e Carol Reed (1962)
Il Bounty (The Bounty), film diretto da Roger Donaldson (1984)